Военный переворот 1941 года в Ираке, также известный как Переворот Рашида Али () или Переворот «Золотой четвёрки» — пронацистский военный переворот, произошедший в Ираке 1 апреля 1941 года.

Предыстория 
Королевство Ирак благодаря англо-иракскому договору 1930 года находилось в зависимом от Великобритании положении. Патриотически настроенные круги страны это положение не устраивало, и Ирак не был особо лоялен к англичанам. Часть антибритански настроенных иракских военных, группировавшаяся в 1930-х вокруг германского посла Фрица Гробба, стала известна как «Круг Семи», а их лидеры — как «Золотая четвёрка». После подавления антибританского восстания в Палестине многие его участники нашли убежище в Ираке, сюда же впоследствии перебрался и лидер повстанцев, бывший муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни.

После начала Второй мировой войны Ирак 5 сентября 1939 года разорвал дипломатические отношения с Германией, но не стал объявлять ей войны; когда в войну вступила Италия — Ирак даже не стал разрывать с ней дипломатических отношений. Капитуляция Франции и прибытие в Сирию комиссии держав Оси по перемирию сильно уронили престиж англичан.

Ход событий 
В марте 1941 года прогермански настроенный премьер-министр Ирака Рашид Али аль-Гайлани изгнал пробритански настроенного Нури аль-Саида, а 1 апреля, опираясь на «Золотую четвёрку», сместил Абд аль-Илаха с поста регента при малолетнем Фейсале II, сделав вместо него регентом Шериф Шарафа.

8 апреля 1941 года Уинстон Черчилль написал министру по делам Индии:
«Положение в Ираке обострилось. Мы должны обеспечить безопасность Басры, так как американцы всё энергичнее настаивают на создании там большой авиасборочной базы, куда они могли бы непосредственно доставлять свои самолёты. Этот план представляется весьма важным, поскольку центр войны явно перемещается на Восток.»

18 апреля в Басре высадилась британская пехотная бригада (первоначально предназначенная для отправки в Малайю); высадку прикрывал британский батальон, днём ранее доставленный на авиабазу Шуайба на самолётах. Премьер-министр Великобритании обратился к правительству Индии с просьбой как можно скорее послать в Ирак ещё две бригады, также предназначавшиеся для Малайи. Когда британский посол в Ираке уведомил Рашида Али, что 30 апреля в Басру прибудут новые транспорты, тот сказал, что не может разрешить никаких новых высадок, пока войска, уже находящиеся в Басре, не последуют через порт. Однако британцы проигнорировали его возражение, и он был вынужден начать боевые действия, надеясь на помощь со стороны Германии.

Во время начавшейся англо-иракской войны иракские войска попытались атаковать британские базы, но англичане, опираясь на превосходство в воздухе, отбили их атаки и перешли в контрнаступление. Хотя в начале мая в Мосул и прибыли германские и итальянские самолёты, но лишь 23 мая 1941 года Гитлер подписал директиву № 30 «Средний Восток», в которой указывалось, что арабское национально-освободительное движение на Среднем Востоке рассматривается как естественный союзник Германии. 27 мая началось британское наступление на Багдад, и 31 мая город пал.

Итоги и последствия 
1 июня принц Абд аль-Илах вернулся в Багдад в качестве регента, а 2 июня премьер-министром иракского правительства был назначен Джамиль аль-Мидфаи. Рашид Али аль-Гайлани бежал в Германию.

Задействованные в подавлении антибританского восстания в Ираке силы были вскоре использованы для оккупации Сирии и Ливана, подчинявшихся вишистской Франции.

Источники 
 Уинстон Черчилль «Вторая мировая война», т.3 «Великий союз» — Москва: «Терра», 1998. ISBN 5-300-01671-3

1941 год в Ираке
Государственные перевороты в Ираке
Вторая мировая война по странам
Восстания во Второй мировой войне
Апрель 1941 года
Май 1941 года
Арабские восстания в Ираке